Pobeda (russisch ‚Победа‘ ‚Sieg‘) steht für:

geographische Objekte:
 Pobeda (Bačka Topola), Dorf in Vojvodina, Serbien
 Pobeda (Dobritschka), Dorf in Bulgarien
 Pobeda (Colosova), Dorf in Transnistrien
 Pobeda (Kaliningrad), Ort in der Oblast Kaliningrad, Russland (früher Arnsberg und Struwe, Kreis Preußisch Eylau/Ostpreußen)
 Pobeda (Leningrad), Ort in der Oblast Leningrad (früher Kanneljärvi)
 Pobeda (Burgas), Stadtteil von Burgas, Bulgarien
 Pobeda (Berg), Berg im Tscherskigebirge, Sibirien
 Pik Pobeda, russischer Name des Dschengisch Tschokusu, Berg im Tian Shan, Kirgisistan
 Pobeda (Eisberg) in der Antarktis

Technik:
 GAZ-M20 Pobeda, sowjetisches Automobil
 Pobeda (Uhrenmarke), sowjetische Armbanduhren
 Pobeda (Luftschiff), sowjetisches Luftschiff
 Pobeda (Schiff, 1900), russisches Linienschiff
 Pobeda (Schiff, 1928), sowjetisches Kreuzfahrtschiff

Sonstiges:
 Pobeda (Unternehmen), bulgarischer Süßwarenhersteller
 Pobeda (Fluggesellschaft), russische Fluggesellschaft
 (1908) Pobeda, Asteroid
 FK Pobeda Prilep, mazedonischer Fußballverein
 Orden „Pobeda“, Verdienstorden der UdSSR, siehe Sowjetischer Siegesorden
 Pobeda 1946, 2016 erschienener Roman des estnischen Schriftstellers Ilmar Taska

Siehe auch:
 Prospekt Pobedy 
 Poveda